Uwe Rösler (Altenburg, 1968. november 15. –) német labdarúgó, edző.

Pályafutása

Statisztika

Játékosként

Edzőként

Fordítás 

1968-ban született személyek
Német labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az 1. FC Lokomotive Leipzig labdarúgói
Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
A Tennis Borussia Berlin labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A West Bromwich labdarúgói
A Lillestrøm labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
A Sachsen Leipzig labdarúgói
Élő személyek
A Leeds United vezetőedzői
A Malmö vezetőedzői